Trend poate fi:

 SSIF Trend, fostă companie de intermedieri financiare din Bacău
 Trend Micro, companie producătoare de software de securitate
 Trend Import-Export, companie de servicii și distribuție de IT din România